Alexander Yellen (1981), Amerikaans director of photography
 Jack Yellen (1892–1991), Amerikaans tekstdichter en scenarioschrijver
 Janet Yellen (1946), minister van Financiën van de Verenigde Staten
 Larry Yellen (1943), Amerikaans honkballer
 Linda Yellen (1949), Amerikaans regisseur, producent en scenarioschrijver
 Sherman Yellen (1932), Amerikaans toneelschrijver, scenarioschrijver en politiek commentator

Achternaam